

Geografia
Canada
 Milan – comune canadese nella provincia del Québec
Colombia
 Milán – comune del dipartimento di Caquetá
Italia
 Milan – nome della città di Milano in milanese e suo esonimo, con pronunce diverse, in varie lingue
Stati Uniti d'America
 Milan – città della Contea di Telfair, Georgia
 Milan – villaggio della Contea di Rock Island, Illinois
 Milan – città della Contea di Ripley, Indiana
 Milan – città della Contea di Sumner, Kansas
 Milan – città della Contea di Monroe, Michigan
 Milan – township della Contea di Monroe, Michigan
 Milan – città della Contea di Chippewa, Minnesota
 Milan – città della Contea di Sullivan, Missouri
 Milan – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Milan – città della Contea di Dutchess, New York
 Milan – villaggio della Contea di Cibola, Nuovo Messico
 Milan – villaggio della Contea di Erie, Ohio
 Milan – città della Contea di Gibson, Tennessee

Sport
 Associazione Calcio Milan – società calcistica italiana di calcio maschile
 Associazione Calcio Milan – società calcistica italiana di calcio femminile
 A.S. Milan Hockey – denominazione che ha preso l'H.C. Devils Milano, squadra di hockey su ghiaccio, nella stagione 1993/94
 Milan Rugby – denominazione che ha preso l'Amatori Rugby Milano, squadra di Rugby a 15, fra il 1988 ed il 1998
 Milan Volley – denominazione che ha preso il Volley Gonzaga Milano, squadra di Pallavolo, fra il 1988 ed il 1995

Persone
Alessandro Milan – giornalista italiano
Diego Milán – ciclista spagnolo
Jonathan Milan – ciclista italiano 
 Luigi Milan – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
 Milan – nome proprio di persona slavo maschile
 Milan – film del 2004 diretto da Olivia M. Lamasan
 MILAN – missile anticarro a medio raggio di produzione franco-tedesca
 Milan Approach – modello di terapia familiare sviluppato in Italia all'inizio degli anni 1970
 Milan – Architettura Zen 3 di AMD per processori server/workstation
 Dassault Milan – prototipo di velivolo ad ala a delta, variante del Mirage III

Pagine correlate 
Milano (disambigua)
Millan (disambigua)

Altri progetti